Hôtel de Barrême

Patronyme 

 François Barrême (1638-1703), mathématicien français, inventeur du barème ;
 Henri-Hamilton Barrême (1795-1866), sculpteur français ;
 Jules Barrême (1849-1886), avocat et préfet français.

Toponyme 

 Barrême, commune française du département des Alpes-de-Haute-Provence.